Вестпорт има више значења:

ИРСКА РЕПУБЛИКА:
 Вестпорт (Ирска), град у Републици Ирској, у округу Мејо

КАНАДА:
 Вестпорт (Онтарио), село у Канади у покрајини Онтарио

СЈЕДИЊЕНЕ АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ:
 Вестпорт (Њујорк), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Њујорк
 Вестпорт (Кентаки), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Кентаки
 Вестпорт (Конектикат), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Конектикат
 Вестпорт (Орегон), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Орегон
 Вестпорт (Северна Каролина), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Вестпорт (Вашингтон), град је у америчкој савезној држави Вашингтон
 Вестпорт (Јужна Дакота), град је у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Вестпорт (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Вестпорт (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Вестпорт (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома